Marevce (Lipljan)
 Marevce (Pristina)